Jules Brisson (1828-1902), journaliste français ;
 Jules Brisson (1837-1922), homme politique français.